Fallen Ash Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Fallen Ash Creek (Independence County), Zufluss des White River im Independence County, Arkansas 
 Fallen Ash Creek (Marion County), Zufluss des White River im Marion County, Arkansas